Финал Кубка Шотландии по футболу 1969 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1968/69, в котором встречались клубы «Old Firm» — «Селтик» и «Рейнджерс». Матч состоялся 26 апреля 1969 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Благодаря четырём безответным мячам в исполнении Билли Макнилла, Бобби Леннокса, Джорджа Коннелли и Стиви Чалмерса обладателями трофея стали футболисты «бело-зелёных».

Путь к финалу

«Селтик»

«Рейнджерс»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Celticwiki

1969
Матчи ФК «Селтик»
Матчи ФК «Рейнджерс»
Футбол в Европе в 1969 году
События 26 апреля
Апрель 1969 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1969 году